Staffanstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Staffanstjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Staffanstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (3,13 ha)

Se även
Staffastjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn